Виктор Иванович Ермолкин (31 августа 1934 — 17 декабря 2022) — учёный- в области геологии и геохимии нефти и газа, лауреат премии имени И. М. Губкина (2016).

Биография 
Родился 31 августа 1934 года в городе Темиртау (сейчас это — Казахстан).

В 1957 году — окончил Московский нефтяной институт имени Губкина, и остался там работать, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа (с 1982 года по настоящее время)

В 1966 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Сравнительный анализ регионального нефтегазонакопления в мезозойских отложениях Ближнего Востока и Средней Азии».

С 1967 по 1970 годы — заведовал кафедрой «Геологии нефти и газа» и читал лекции на французском языке в Алжирском национальном институте нефти и газа, и его руководством был осуществлен первый выпуск инженеров-геологов по специальности «Геология нефти и газа».

В 1982 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Зональность регионального нефтегазонакопления в осадочном чехле платформенных территорий».

Являлся научным руководителем геолого-геохимической лаборатории (1970—2012), заместителем заведующего кафедрой теоретических основ поисков и разведки нефти и газа (1990—2014).

Скончался 17 декабря 2022 года.

Научная и общественная деятельность 
Крупный ученый с мировым именем в области геологии и геохимии нефти и газа, ведущий профессор университета.

Вел исследования по выявлению генетических связей и закономерностей формирования и размещения скоплений нефти и газа в земной коре. Результаты этих изысканий в европейском регионе, севера Африки и Ближнего Востока опубликованы в научных изданиях как России так и за рубежом.

Под его научным руководством была разработана принципиальная модель генетической фазовой зональности углеводородов в земной коре и на этой основе создана методика раздельного прогнозирования поисков залежей нефти, газа и газоконденсата.

Читает курсы лекций: «Геология и геохимия нефти и газа», «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа», «Нефтегазоносные провинции зарубежных стран», «Фазовая зональность углеводородов в земной коре и методы раздельного прогноза поисков нефти, газа и газоконденсата».

Автор 7 учебников, 6 монографий, более 170 научных работ.

Под его руководством подготовлены сотни инженеров-геологов, защищено 23 кандидатские и 5 докторских диссертаций.

Член диссертационных советов по защите докторских диссертаций в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и МГУ.

Вел общественную работу в институте: секретарь комитета ВЛКСМ института, первый секретарь Ленинского и Октябрьского РК ВЛКСМ Москвы, работал ответственным организатором отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ (1957—1962), избирался заместителем и секретарем партийного комитета института им. И. М. Губкина (1973—1980).

Награды 
 Премия имени И. М. Губкина (совместно с В. Ю. Керимовым, за 2016 год) — за учебник «Геология и геохимия нефти и газа»
 Орден Трудового Красного Знамени
 Заслуженный геолог Российской Федерации
 две медали Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 заслуженный деятель науки и техники Туркмении
 Медаль РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина «За заслуги перед Университетом»
 Почётный знак Российской академии естественных наук «За заслуги в развитии науки и экономики России»
 Почётный работник газовой промышленности
 Почётный нефтяник

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Лауреаты премии имени И. М. Губкина
Заслуженные деятели науки и техники Туркменской ССР